Кечкемет ( [ˈkɛt͡ʃkɛmeːt]) — город в центральной части Венгрии, в регионе Южный Альфёльд, административный центр медье Бач-Кишкун. Восьмой по величине город страны, население — 112 071 человек (2014).

Этимология 
Название города происходит от венгерского слова  (козёл) и отражает давние животноводческие традиции региона. Козёл изображён также на гербе города.

География и транспорт 
Кечкемет находится в 86 километрах к юго-востоку от Будапешта и на таком же расстоянии к северо-западу от Сегеда. Через город проходит автомагистраль Будапешт — Кечкемет — Сегед, другие дороги идут на запад к Шольту и на восток, в сторону Кунсентмартона и Бекешчабы. В городе есть железнодорожная станция, время в пути на поезде от Будапешта — 1 ч 20 мин.

История 
Древнее поселение, существовавшее на месте Кечкемета, было полностью уничтожено нашествием монголов в XIII веке. Однако благодаря выгодному географическому положению на перекрёстке торговых путей Кечкемет быстро был восстановлен, в 1348 году король Людовик I Великий даровал ему права города.

В XVI—XVII веках город, как и вся Центральная Венгрия, подпал под власть Османской империи, однако Кечкемет пользовался привилегией платить подати напрямую будайскому паше, благодаря чему находился под его покровительством и избежал разрушений и тотальных грабежей.

В XVIII веке в окрестностях города интенсивно развивалось животноводство, в XIX веке его начало вытеснять виноградарство и садоводство. К концу XIX века Кечкемет превратился в важнейший торговый центр региона. Рост благосостояния города заметно отразился на его внешнем облике, здесь были построены несколько роскошных дворцов в стиле сецессион, новая ратуша, церковь и гимназия ордена пиаров и другие примечательные здания.

После Второй мировой войны в городе было построено несколько индустриальных предприятий, в 1950 году Кечкемет стал столицей самого большого по площади венгерского медье Бач-Кишкун. В 1975 году нетронутые степные территории рядом с городом был объединены в национальный парк Кишкуншаг.

Достопримечательности 
 Городская ратуша
 Городской собор
 Католическая церковь Св. Николая
 Лютеранская церковь
 Гимназия и церковь пиаров
 Синагога
 Дворец «Цифра Палота» (буквально «Украшенный дворец»)
 Городской театр

Спорт 
В городе базируется известный венгерский футбольный клуб Кечкемет. Клуб ведет свою историю с 1911 года и является обладателем Кубка Венгрии.

Разное 
Кечкемет широко известен в стране и за рубежом как столица производства знаменитой абрикосовой палинки (). Кроме употребления в качестве алкогольного напитка, кечкеметская палинка используется для приготовления десертов и коктейлей. Большим почитателем этого напитка был король Англии Эдуард VIII.

Население

Города-побратимы

Примечания

Ссылки
 Официальный сайт города